Ната́лья Никола́евна Ко́ндель-Пе́рминова (род. 6 августа 1957, Полтава) — писатель, историк, архитектор. Кандидат архитектуры (с 1990). Старший научный сотрудник по специальности теория и история архитектуры, реставрация памятников архитектуры; старший научный сотрудник Государственного НИИ теории и истории архитектуры и градостроительства (НИИТИАГ), заведующая отделом архитектуроведения Института проблем современного искусства Национальной академии искусств Украины

Биография 
 Окончила Полтавский инженерно-строительный институт (факультет архитектуры).
 С 1996 года по 2002 год была руководителем отдела дизайна и маркетинга в Киевском бизнес лицее.
 С 2003 года по 2005 год заведовала отделом информационно-методического обеспечения в Государственном НИИ теории и истории архитектуры и градостроительства.
 С 2005 года, в течение года была доцентом кафедры компьютерных технологий и дизайна Национального авиационного университета.
 С 2006 — старший научный сотрудник, заведующая отделом архитектуроведения Института проблем современного искусства Национальной академии искусств Украины.

Публикации 
Автор более 50 работ в научно-популярных изданиях.

Редактор 
 Издательский дом А.С.С/А+С;
 «Днепропетровск. Архитекторы»;
 "Архітектура України у державних преміях: 1941—2007 / За заг. ред. Н. М. Демина, Н. М. Кондель-Пермінової, А. О. Пучкова. — К., 2008;
 «Забудова Києва доби класичного капіталізму, або Коли і як місто стало європейським» / За заг. ред. М. Б. Кальницького, Н. М. Кондель-Пермінової. — К.: Сидоренко В. Б., 2012. — премия XIV Всеукраинского рейтинга «Книга года».

Примечания

Ссылки 
 Зелёные зоны Киева
 КОНДЕЛЬ-ПЕРМІНОВА Наталія Миколаївна (нар. 6.08.1957, Полтава) — архітектурознавець.
 ТЕРРАКОТА ЛОГОЦЕНТРИЧНОСТИ АРХИТЕКТУРОВЕДЕНИЯ
 АРХІТЕКТОР ІЗ КИЄВА ПРОПОНУЄ ДЕМОНТУВАТИ АДМІНІСТРАТИВНИЙ БУДИНОК ПОБЛИЗУ КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ
 ЗБЕРЕЖЕННЯ АРХІТЕКТУРНО-МІСТОБУДІВНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ МІСТ